Отборочный турнир Кубка вызова АФК 2010 прошёл с 26 марта по 30 апреля 2009 года.

В Кубке вызова АФК 2010 получили право участвовать 23 сборных с низким рейтингом ФИФА. Три места автоматически получили призёры Кубка вызова 2008: Индия, Таджикистан и КНДР. Оставшиеся 5 путёвок разыгрывались в отборочном турнире. Три сборные — Лаос, Восточный Тимор и Гуам — отказались от участия. Сборная Афганистана отказалась от участия перед началом отборочного турнира.

Впервые в турнире участвовали Монголия и Мальдивы. Причём Мальдивы получили приглашение от АФК на Кубок вызова впервые.

Формат и участники 
Для проведения жеребьёвки был использован рейтинг ФИФА на январь 2009 года. В предварительном раунде участвовали сборные с самым низким рейтингом — Монголия и сборной Макао. Победитель проходил в групповой этап, в котором участвовало 16 сборных, разбитых на 4 группы. Победители и лучшая из сборных, занявших 2-е места, получали место в финальном турнире.

В скобках рейтинг ФИФА на январь 2009 года.

Жирным выделены команды, вышедшие в финальный турнир.

Предварительный раунд 
Матчи прошли 7 и 14 апреля 2009 года. Первоначально матчи были назначены на 7 и 14 марта 2009, но были перенесены из-за наложения на отборочный турнир Кубка Восточной Азии 2010.

|}

Групповой этап

Группа A 
Матчи прошли 26—30 апреля 2009 года в Дакке, Бангладеш.

Группа B 
Матчи прошли 14—18 апреля 2009 года в Мале, Мальдивы.

Группа C 
Матчи прошли 26—30 марта 2009 года в Катманду, Непал.

Афганистан отказался от участия в турнире.

Непал стоит выше Палестины, поскольку получил меньше дисциплинарных взысканий (1 жёлтая карточка у Непала — 3 жёлтых карточки у Палестины).

Группа D 
Матчи прошли 4—8 апреля 2009 года в Коломбо, Шри-Ланка.

Сравнение команд, занявших 2-е места 
Так как в группе C после отказа сборной Афганистана от участия осталось 3 команды, то для команд из других групп матчи, сыгранные с командами, занявшими четвёртые места, не учитывались.

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова АФК 2010 на сайте АФК 
 Статистика Кубка вызова АФК 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Азии в 2009 году